Шевердя́ев — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Шевердяев, Юрий Николаевич (1909—2000) — советский и российский архитектор и преподаватель.